Der Begriff Zeitfreiheit kann bedeuten:
 die Freiheit der Entscheidung über die eigene Zeit, siehe Zeitsouveränität
 bei Jean Gebser, ein Bewusstsein einer Überwindung der Zeit, siehe Jean Gebser#Gebsers Bewusstseinsgeschichte